Kazanka – település Oroszországban, az Amuri területen
 Kazanka – település Oroszországban, Baskíria Baltacsevói járásában
 Kazanka – település Oroszországban, a Belgorodi területen
 Kazanka – település Oroszországban, a Tengermelléki határterületen 
 Kazanka – település Ukrajnában
 Kazanka – folyó Oroszország, a Volga mellékfolyója